UKBB steht als Abkürzung für:

 Universitäts-Kinderspital beider Basel
 Flughafen Kiew-Boryspil, Ukraine (ICAO-Code)

Abkürzung